Verschneider ist der Name von

 Jean Verschneider (1872–1943), französischer Bildhauer
 Verschneider (Orgelbauer), eine lothringische Familie von Orgelbauern

Verschneider steht für

 Viehverschneider, historischer Beruf für das Kastrieren von männlichen Schweinen, Pferden oder Bullen, siehe Kastration und Veterinär